Als Goldgras werden einige Gras-Arten aus verschiedenen Gattungen bezeichnet:
 Anthoxanthum spec.
 Anthoxanthum odoratum
 Lamarckia aurea
 Syngonanthus nitens